Jorge Pina pode referir-se a:

Jorge Pina Pérez - esgrimista espanhol.
Jorge Pina Roldán - futebolista espanhol.

Desambiguações de antropônimos